Владимир Леонтьев:
 
 Леонтьев, Владимир Алексеевич (1776—1844) — полковник, участник Отечественной войны.
 Леонтьев, Владимир Константинович (род. 1942) — советский и российский учёный в области прикладной математики.
 
 Леонтьев, Владимир Павлович (1946—2005) — советский яхтсмен, тренер.
 Примечания